Pasianesi – abitanti di Pasian di Prato
Pasianesi – abitanti di Pasiano di Pordenone